Ве́ресковая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Вересковая улица — улица в Москве.
 Вересковая улица — улица в историческом районе Осиновая Роща (посёлок Парголово, Выборгского района Санкт-Петербурга).

Белоруссия 
 Вересковая улица — улица в Минске.